Mario Rodriguez – politologo italiano

 Mario Rodríguez (Mario Rodríguez Varela, 1937-2015) – calciatore argentino
 Mario Rodríguez (Mario Andrés Rodríguez Jr., n. 1994) – calciatore statunitense
 Mario Rodríguez – pugile messicano
 Mario Rodriguez – schermidore statunitense
 Mario Rodríguez Cervantes (n. 1978) – calciatore messicano
 Mario Rodríguez Cobos – scrittore e filosofo argentino

 Mario César Rodríguez (n. 1975)  calciatore honduregno
 Mario Rafael Rodríguez (n. 1981) – calciatore guatemalteco